est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Il est le Dieu qui commande à la Mort et apparait durant le Elysion-Hen du chapitre Hadès.

Thanatos 
Tout comme dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la mort ainsi que le frère d’Hypnos, Dieu du Sommeil. Dans l’Hypermythe de Masami Kuramada, Thanatos est un des subordonnés d'Hadès, l’Empereur des ténèbres et Dieu du Monde des Morts. De ce fait, il est donc un ennemi juré de la Déesse protectrice de la Terre : Athéna.

Masami Kuramada introduit Thanatos dans la dernière partie du Chapitre Hadès, Elysion, en le décrivant comme étant sans pitié, haineux envers les mortels, hautain et n’hésitant pas à infliger la mort à quiconque. Thanatos fut scellé dans une boîte avec son frère Hypnos par la Déesse Athéna, il y a 243 ans. Il ne regagna sa liberté que grâce à l’intervention d'une fillette de 3 ans (Pandore) qui, poussée par la curiosité, ouvrit la boîte et les libéra. À ce moment précis, les Dieux jumeaux annoncèrent à Pandore la résurrection imminente d’Hadès et le fait qu’elle serait désormais sa dévouée représentante. 
 
Physiquement, Thanatos est identique à son frère Hypnos. Les seules différences étant la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux : argenté pour Thanatos et doré pour Hypnos. Du point de vue du tempérament, Thanatos est impulsif, se laissant facilement emporter par la rage et la colère, sans prêter attention aux conséquences de ses actes. Hypnos, quant à lui, possède un tempérament calme et posé et n’agit jamais sans réfléchir.

Elysion : accueil par le puissant dieu de la Mort 
Arrivant à Elysion après avoir traversé la dimension séparant Elysion et le Mekai, Seiya de Pégase chercha désespérément Athéna afin de lui remettre son armure. Malheureusement, Seiya ne rencontra que quelques nymphes qui, effrayées par la vue d’un mortel couvert de sang et de boue, s’empressèrent d’aller informer Thanatos de la présence de cet intrus. Se rendant sur place, Thanatos tomba face à face avec le chevalier Pégase, qui lui demanda immédiatement ce qu’était devenu Athéna. Thanatos refusa de donner la moindre réponse. Excédé, Seiya tenta une attaque afin d’obtenir une réponse en force : effort inutile puisque Pégase fut rapidement mis à terre par la puissance de Thanatos. Le dieu s’apprêtait à tuer le chevalier de Bronze mais fut interrompu par l’arrivée de son frère Hypnos qui refusa qu’une seule goutte de sang n’entache le sol d’Elysion, resté vierge depuis les temps mythologique.

Thanatos répondit alors à Seiya en lui annonçant qu’Athéna était morte et qu’il ne tarderait pas à la suivre … À ce moment, Hypnos vint contredire son frère en le corrigeant sur le fait qu’Athéna n’était pas morte, mais qu’il l’avait simplement enfermée dans une Amphore Sacrée. Amphore qui absorbera le sang de la déesse goutte par goutte jusqu’à la mort. 

Entendant cela, Seiya se releva afin de rejoindre le lieu où était retenu Athéna. Considérant que Pégase ne pourrait rien faire pour aider sa Déesse, Hypnos lui indiqua que celle-ci était retenue dans le Temple d’Hadès, lieu où le véritable corps du souverain des Ténèbres reposait depuis les temps mythologique. Après cela, Hypnos se mit en marche pour regagner le temple tandis que Seiya, inquiet quant au sort d’Athéna, se mit à courir en direction du temple indiqué plus tôt. C’était sans compter sur Thanatos qui le stoppa net. Le chevalier Pégase attaqua, ne réussissant qu’à enlever le drap recouvrant le corps du dieu, mettant ainsi au jour le surplis du dieu de la Mort. Seiya profita de ce moment pour repartir en direction du temple et fut alors bombardé de vagues d’énergie avant de sauter dans les airs et de s’envoler grâce aux ailes de l’armure de Pégase.

Profitant de ce nouvel avantage, Seiya en profita pour lancer son attaque Pegasus RyuSei Ken, mais sans succès. 
Envoyant des vagues d’énergie de plus belle, Thanatos réussit finalement à toucher Seiya et lui brisa ses ailes. Retombant lourdement au sol, Seiya concentra son cosmos et attaqua à nouveau le dieu de la Mort à l’aide de son Pegasus SuiSen Ken qui n’eut pas de réel effet sur son adversaire.

Confiant, Thanatos se moqua alors des humains et de leurs dérisoire pouvoirs, du moins, jusqu’à ce qu’il se rende compte de la présence de sang sur ses propres doigts. Légèrement blessé, Thanatos se sentit malgré tout offensé et humilié, au point qu’il perdit son calme apparent et jura que Seiya ne vivrait pas plus longtemps. Thanatos attaqua alors le chevalier Pégase en lui écrasant la tête avec rage.

Quand les mortels défient un Dieu 
Peu satisfait de ne faire souffrir Seiya que physiquement, Thanatos décida de faire souffrir aussi son âme. Ayant pris connaissance un plus tôt que Seiya avait retrouvé sa sœur disparue, le Dieu de la Mort décida de la tuer devant ses yeux. Ouvrant un vortex, Thanatos permit ainsi à Seiya de voir sa sœur être victime des attaques de son adversaire. 

Mais la sœur de Seiya, Seika, fut protégée par les chevaliers de Bronze et d’Argent restés au Sanctuaire. Entrant dans une rage folle, Seiya lança alors son attaque Pegasus Rolling Crash contre Thanatos, qui s’en dégagea malheureusement facilement en se téléportant. Seiya heurta avec violence le sol, recevant de plein fouet toute l’énergie de sa propre attaque.
Les chevaliers de Bronze et d’Argent au Sanctuaire étant tous désormais à l’agonie en ayant subi les attaques répétées du Dieu de la Mort, quant à Seiya, il était lui aussi plus mort que vif.

Sur le point d’achever Seiya, Thanatos fut stoppé par la chaîne du chevalier Shun d’Andromède qui fut immédiatement contré. Quelques secondes plus tard, les chevaliers Shiryû du Dragon et Hyôga du Cygne firent leur entrée à Elysion et attaquèrent de suite le Dieu de la Mort. Puis ce fut finalement le chevalier Ikki du Phénix qui fit son entrée. Thanatos contra une par une chacune des attaques de ses adversaires à l’exception du Ho Yoku TenSho d’Ikki qui mit le Dieu sur la défensive et lui brisa même le heaume de son armure. 

Surpris par la puissance du Phénix, Thanatos répliqua par sa plus puissante attaque, la Terrible Providence. Les chevaliers de Bronze, exténués et quasiment morts, étaient alors à la merci de Thanatos. À ce moment critique, un rayon d’espoir fit son apparition à Elysion avec l’arrivée inattendue des armures d’or grâce à l’aide inespérée du dieu Poséidon.
En un instant, les armures du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Verseau et du Sagittaire recouvrirent le corps des chevaliers d’Athéna, leur redonnant ainsi de nouveau la force de combattre.

Outré par l’acte de Poséidon, Thanatos réduisit à néant cette lueur d’espoir en brisant sur le champ les cinq armures d’or :
Le Dieu prit ensuite l’armure d’Athéna et s’apprêta à la réduire elle aussi en poussières. À nouveau à bout de force, les chevaliers de Bronze pensèrent que, peut-être, cette fois n’y aurait-il plus de miracle … La voix d’Athéna résonna alors pour eux et les encouragea à ne pas perdre espoir.

Voulant une dernière fois voir sa sœur, Seiya profita du vortex pour lui parler. Des paroles qui réussirent à rejoindre l’esprit de Seika qui retrouva alors la mémoire et reconnut alors son jeune frère. Décidé à retrouver sa sœur et encourager par les paroles d’Athéna, Seiya fit brûler comme jamais son cosmos, au-delà de ses limites. Thanatos, surpris, remarqua que les quelques morceaux de l’armure de Bronze de Pégase se mettait à brûler d’une lueur vive. À ce moment, un fait incroyable se réalisa : l’armure de Pégase reprit vie grâce au cosmos brûlant de Seiya et au sang d’Athéna versé dessus quelques heures plus tôt. L’armure était désormais une Armure Divine (God cloth), plus puissante que les armures d’or.

Ne pouvant croire ce qu’il voyait, Thanatos, enragé, attaqua Seiya. Son frère Hypnos arriva sur les lieux, ayant ressenti quelques instants plus tôt la puissance incroyable de l’armure divine de Pégase. De nouveau rempli de force, Seiya récupéra facilement l’armure d'Athéna des mains du Dieu de la Mort. Bien décidé à ne pas laisser Seiya s’en tirer aussi facilement, Thanatos attaqua à nouveau avec la technique Terrible Providence, technique qui fut dans un premier temps contenue, puis esquivé par Seiya qui contre-attaqua à l’aide de son Pegasus RyuSei Ken, qui était désormais sans aucune mesure plus puissante qu’auparavant. l’Armure de Thanatos vola alors en éclats et celui-ci fut alors sérieusement blessé. Refusant de s’avouer vaincu, Thanatos tenta alors une attaque de front bien qu’étant désormais sans protection. Seiya répliqua avec sa plus puissante technique : le Pegasus SuiSei Ken, donnant ainsi le coup de grâce à son adversaire. 

Humilié et blessé mortellement, le Dieu de la Mort resta à genoux quelques instants, incrédule, avant de s’écrouler au sol, terrassé par un de ces êtres mortel qu’il haïssait tant.

On pourra néanmoins légitimement critiquer la fin de ce combat, comparée à Saint Seiya: The Lost Canvas, où Thanatos est finalement enfermé dans une urne sacrée portant le sceau sacré d'Athéna du même type où est enfermée l'âme de Poséidon, car est-il possible, qui plus est pour un mortel, de "tuer" un Dieu ?

Armure 
L’armure de Thanatos représente le commandeur de la Mort.

Techniques 
 Terrible Providence
 Tartaros Phobia (Saint Seiya: The Lost Canvas)

Notes et références 

Divinité de Saint Seiya

pt:Thanatos (Saint Seiya)